Mužská čtyřhra Australian Open 2021 probíhala v únoru 2021. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu konaného v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Rozlosování se uskutečnilo v neděli 7. února 2021.

Titul pro Ivana Dodiga a Filipa Poláška 
Vítězem se stal devátý nasazený, chorvatsko-slovenský pár Ivan Dodig a Filip Polášek, který ve finále za 88 minut zdolal americko-britské turnajové pětky obhajující trofej, Rajeeva Rama s Joem Salisburym, po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do deblového žebříčku ATP připsali 2 000 bodů, rozdělili částku 600 tisíc australských dolarů a získali třetí společnou trofej. Jako pár navázali spolupráci v létě 2019 a v Melbourne odehráli celkově šestý společný major. Třicetišestiletý Dodig vybojoval šestnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour, a po výhře na French Open 2015 s Melem, druhý grandslamový z mužské čtyřhry. V držení měl ještě tři trofeje z mixu po boku Latishy Chanové. Pro třicetipětiletého Poláška se jednalo o patnácté deblové vítězství na túře ATP a první grandslamové. V rámci turnajů velké čtyřky se stal prvním slovenským mužem, který postoupil do finále grandslamové čtyřhry. Ziskem trofeje navázal na krajanku Danielu Hantuchovou.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2. kolo)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (semifinále)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Wesley Koolhof /  Łukasz Kubot (3. kolo)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (finále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinále)
  Marcelo Melo /  Horia Tecău (3. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (vítězové)
  John Peers /  Michael Venus (3. kolo)
  Henri Kontinen /  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)
  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (1. kolo)
  Robin Haase /  Oliver Marach (1. kolo)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (1. kolo)
  Max Purcell /  Luke Saville (1. kolo)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

mužská čtyřhra